Tomorrow – album Seana Kingstona
 Tomorrow – album TVXQ
 „Tomorrow” – singel Morrisseya
 „Tomorrow” – singel Amandy Lear
 „Tomorrow” – singel Yukari Tamury
 „Tomorrow” – singel Miki
 „Tomorrow” – utwór grupy U2 z płyty October
 Jutro (ang. Tomorrow) – cykl powieści dla młodzieży autorstwa Johna Marsdena